Ujemi ritem je lahko:
 Ujemi ritem (album)
 Ujemi ritem (pesem)